Merbecovirus est un sous-genre de bétacoronavirus regroupant plusieurs espèces dont le coronavirus liés au syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERSr-CoV).

La taxonomie ICTV de 2019 dénombre quatre espèces dans ce sous-genre. Ces coronavirus infectent hérissons, chauve-souris et dromadaires + humains pour le MERSr-CoV.

Le nom Merbecovirus est un acronyme agglutinant les premières syllabes de MERS-like bêta coronavirus. Les virus du sous-genre Merbecovirus étaient auparavant connus sous le nom de coronavirus du groupe 2c.

Position phylogénétique

Articles connexes 
Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient

Notes et références 

Betacoronavirus